ТШН — многозначная аббревиатура:
 ТШН — транспортировщик штабелей навесной
 ТШН — тансформатор шинный на ленточном магнитопроводе

См. также 
  — аббревиатура латиницей